Principio di economia (rasoio di Occam) – in filosofia, principio metodologico, formulato da Guglielmo di Occam (1288-1347)
Principio di economia – in linguistica, principio teorico di organizzazione delle lingue, formulato da André Martinet (1908-1999)